Svetovno prvenstvo v snookerju 1930 je bilo četrto po vrsti. Potekalo je na različnih lokacijah skozi celotno leto 1930, finale pa je potekalo na prizorišču Thurston's Hall v Londonu, Anglija. 

Še četrtič je svetovni prvak postal Joe Davis, ki je v finalu s 25-12 odpravil Toma Dennisa.

Izidi

Viri

1930
1930 v snookerju